Сёдзи:

 Сёдзи — в традиционной японской архитектуре это дверь, окно или разделяющая внутреннее пространство жилища перегородка.

Фамилия 
 Сёдзи, Гэн (род. 1992) — японский футболист, играющий за клуб «Касима Антлерс» и сборную Японии. 
 Сёдзи, Кавика (род. 1987) — американский волейболист, бронзовый призёр Олимпиады 2016 года.
 Сёдзи, Эрик (род. 1989) — американский волейболист, бронзовый призёр Олимпиады 2016 года.

Имя 
 Сёдзи Нисио (1927—2005) — японский инструктор айкидо, обладатель 8-го дана Айкикай.
 Дзё, Сёдзи (род. 1975) - японский футболист.